Кюрва́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 550 км на південь від Парижа, 95 км на північний схід від Тулузи, 26 км на схід від Альбі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 
У 2007 році серед 275 осіб у працездатному віці (15-64 років) 183 були активні, 92 — неактивні (показник активності 66,5 %, у 1999 році було 71,1 %). З 183 активних працювала 171 особа (104 чоловіки та 67 жінок), безробітних було 12 (4 чоловіки та 8 жінок). Серед 92 неактивних 16 осіб було учнями чи студентами, 43 — пенсіонерами, 33 були неактивними з інших причин.

У 2010 році в муніципалітеті числилось 202 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 465,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Кюрваль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн